Crab Cay kan syfta på följande platser

Bahamas 

 Crab Cay (ö i Bahamas, Exuma District),

Colombia 

 Cayo Cangrejo, ö, San Andrés och Providencia, 

Robotskapade Bahamasförgreningar
Robotskapade Colombiaförgreningar